Der SHV-Grossfeld-Cup 2004 war die 63. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1 
Der ATV Basel gab im Sechzehntelfinale gegen TV Zofingen ein Forfait.
Der TV Zofingen gewann das Achtelfinale, um 15:00 am 12. Juni in Zofingen, gegen den TV Länggasse Bern mit 20 zu 13 (10:7).

Der TV Zofingen gewann das Viertelfinale, um 15:00 am 26. Juni in Zofingen, gegen den TV Möhlin mit 25 zu 19 (11:12).

Einzelnachweise 

2004
Handballveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Zofingen